Frankenstein je lahko:

 Frankenstein, roman Mary Shelley iz leta 1818
 Frankenstein, frankovska plemiška rodbina

Grad 

 Grad Frankenstein, Koroška, Avstrija
 Grad Frankenstein, Hessen, Nemčija
 Grad Frankenstein, Porenje - Pfalška, Nemčija
 Grad Frankenstein (poljsko Ząbkowice Śląskie), Poljska

Film 

 Frankenstein (2004), ameriška znanstvenofantastična grozljivka
 Jaz, Frankenstein (2014), avstralska fantazijska akcijska grozljivka
 Mladi Frankenstein (1974), ameriški komični film

Glej tudi 

 Franckenstein